Czechy:
 Sedlice – miasto w powiecie Strakonice
 Sedlice – wieś i gmina (obec) w powiecie Przybram
 Sedlice – wieś i gmina (obec) w powiecie Pelhřimov

Słowacja:
 Sedlice – wieś i gmina (obec) w powiecie Preszów